Irsay ist der Familienname folgender Personen:
 Jim Irsay (* 1959), US-amerikanischer Sportfunktionär und Unternehmer
 Stephen d’Irsay (1894–1934), ungarischer Mediziner

Siehe auch:
 Oliver Irsay